Carlos Castro est le nom de plusieurs personnalités :
 Carlos Castro (1944–), écrivain salvadorien ;
 Carlos Castro (1945–2011), journaliste portugais ;
 Carlos Castro (1967-), footballeur salvadorien ;
 Carlos Castro (1970-), footballeur colombien ;
 Carlos Castro (1974-), footballeur espagnol ;
 Carlos Castro (1978-), footballeur costaricien.